Иосиф Павлович Бойчук (; 5 декабря 1900, Великий Бычков, Австро-Венгрия, ныне Раховский район Закарпатской области — после 1945, год и место смерти неизвестны) — закарпатский политический и общественный деятель левого толка, писатель, публицист, журналист и редактор.

Биография 
Учился в народной школе. В конце Первой мировой войны призван в австро-венгерскую армию, после демобилизации участвовал в революционных событиях 1919 года, воевал в составе венгерской Красной армии, попал в румынский плен, работал на лесопильном заводе в Северной Трансильвании.

После возвращения в родное село стал одним из лидеров коммунистического движения на Подкарпатской Руси. Участвовал в создании Международной социалистической партии Подкарпатской Руси (1920), после её преобразования в Подкарпатскую краевую организацию Коммунистической партии Чехословакии был окружным, позже — региональным секретарём Коммунистической партии Чехословакии (1921—1922).

Член общества «Просвита» (1920—1939). В 1920—1928 годах работал в партийной газете «Карпатская правда», в 1924—1928 годах был её редактором. Как радикальный коммунист неоднократно арестовывался властями Чехословакии. Освободившись, в 1930 году порвал с КПЧ (по-видимому, из-за несогласия со сталинизацией партии при Клементе Готвальде) и присоединился к социал-демократам, работал в их печатном органе, газете «Вперед».

В этот период написал на украинском языке автобиографический роман с утопически-сатирическими элементами о трагических событиях Первой мировой войны «В темноте руин», который был издан в 1937 году на венгерском языке. В 1931—1938 годах — журналист правительственной газеты на венгерском языке «Új Közlöny» («Уй кёзлёнь»). Накануне Второй мировой войны в 1938—1939 годах был техническим редактором украинской газеты «Новая свобода».

После аннексии Закарпатья хортистской Венгрией в марте 1939 года с семьёй выехал в Югославию, где работал в типографии воеводинской русинской прессы — газет «Русские новини» и «Родное слово» (с. Руски-Крстур, Воеводина). В 1941 году, когда и Югославия была оккупирована силами Оси, вернулся в Закарпатье, сотрудничал в 1942—1944 годах в ужгородской газете на венгерском языке «Új Máramaros» («Новый Мармарош»).

После прихода к власти в Венгрии нацистской партии «Скрещённые стрелы» в 1944 году вместе с женой-еврейкой и сыном был отправлен в лагерь смерти Освенцим. Его родные погибли, но Бойчуку удалось выжить и после прихода советских войск вернуться в родной край, где он нашёл работу на солерудниках Солотвины от Хустского окружного народного комитета. Был избран делегатом на I съезд народных комитетов Закарпатской Украины в городе Мукачево, в октябре 1944 года призвавший к присоединению Закарпатской Украины к УССР.

Несмотря на это, в конце 1944 года арестован органами СМЕРШ 4-го Украинского фронта и обвинён в «антисоветской деятельности» во время работы в венгерской газете «Új Máramaros». 14 сентября 1945 года приговорён к 8 годам исправительно-трудовых лагерей. Его дальнейшая судьба неизвестна. Реабилитирован в 1991 году.

Примечания

Ссылки 
 М. М. Вегеш. Бойчук Йосип Павлович  / Энциклопедия современной Украины

Дата смерти неизвестна
Революционеры Венгрии
Коммунисты Украины
Публицисты Украины
Публицисты Чехословакии
Публицисты Венгрии
Журналисты Украины
Журналисты Чехословакии
Журналисты Венгрии
Журналисты Югославии
Редакторы Украины
Редакторы Чехословакии
Редакторы Венгрии
Выжившие в концлагере Освенцим
Посмертно реабилитированные в СССР

История Закарпатья
Репрессированные в СССР
Участники Первой мировой войны (Австро-Венгрия)